Blaylock ist der Familienname folgender Personen:

 James Blaylock (* 1950), US-amerikanischer Fantasy-Autor 
 Mookie Blaylock (* 1967), US-amerikanischer Basketballspieler